

Nazwy 
 Rem − bóg w starożytnym Egipcie 
 Rem − jednostka równoważnika promieniowania jonizującego
 Rem – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie borysowskim, w sielsowiecie Msciż

Skróty "REM" 
 REM − Rapid Eye Movement (inaczej faza REM) − faza snu
 REM − Rada Etyki Mediów
 R.E.M. − amerykańska grupa rockowa
 REM − Ruch Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Edukacji Międzynarodowej

Osoby 
 Rem Koolhaas
 Rem Krasilnikow
 Rem – postać fikcyjna serii Re: Zero – Życie w innym świecie od zera
 Rem – postać fikcyjna z mangi, anime oraz musicalu Death Note.

Uwagi

Przypisy